Иван Атласов:
 Атласов, Иван Михайлович (род. 1939) — общественный деятель, президент Ассоциации эвенков России, пятикратный чемпион Якутии по самбо.
 Атласов, Иван Паисьевич (1900—?) — геолог, исследователь Сибири, проводил геологическую съемку в Якутии, доктор геолого-минералогических наук, профессор Арктического и Антарктического института (Ленинград), родоначальник геологической династии Атласовых.
 Примечания